Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Wallons :

Belgique 
 Rue des Wallons à Bruxelles (Jette)
 Rue des Wallons à Liège
 Rue et place des Wallons à Louvain-la-Neuve

France 
 Rue des Wallons à Paris

Autres 
 Wall Street (étymologiquement, rue des Wallons, Waal straat en néerlandais)

Wallons